Наґацука Кьоко і Ай Суґіяма були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Наґацука, яка виступала в парі з Яюк Басукі.

Басукі та Наґацука виграли титул, перемігши у фіналі пару Керрі-Енн Г'юз і Сон Хі Пак з рахунком 7–6, 6–3.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Елс Калленс /  Жюлі Алар-Декюжі (чвертьфінал)
 Яюк Басукі /  Наґацука Кьоко (чемпіонки)
 Лоранс Куртуа /  Нансі Фебер (півфінал)
 Марія Ліндстрем /  Марія Страндлунд (півфінал)

Сітка

Посилання 
 1996 Schweppes Tasmanian International Doubles Draw 

парний розряд